Schineller ist der Nachname folgender Personen:

 Bernhard Schineller (1884–1970), deutscher Politiker
 Werner Schineller (* 1948), deutscher Politiker (CDU)